Ritter der Tafelrunde steht für:

 die Teilnehmer der Tafelrunde von König Artus, siehe Tafelrunde#Teilnehmer an der Tafelrunde
 Die Ritter der Tafelrunde, ein angloamerikanischer Kinofilm von 1953
 Die Ritter der Tafelrunde (Christoph Hein), ein Theaterstück von Christoph Hein